Die Football League Second Division 1982/83 war die 80. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 28. August 1982 und endete am 17. Mai 1983.

Zweitligameister wurden die Queens Park Rangers und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Wolverhampton Wanderers und Leicester City in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1983/84 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Manchester City, Swansea City und Brighton & Hove Albion die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Rotherham United, der FC Burnley und die Bolton Wanderers. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1983/84 der Third-Division-Gewinner FC Portsmouth sowie die dahinter rangierenden Cardiff City und Huddersfield Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1982-83 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1982/83
1982